San Filippo Neri in Eurosia – diaconia
 Chiesa di San Filippo Neri in Eurosia – chiesa di Roma